Wilhelmina − historyczna dzielnica Katowic.
 Wilhelmina (królowa Holandii)
 Wilhelmina (imię)